Istnieją trzy obrazy olejne Francisca Goi przedstawiające jego wnuka Mariana Goyę:

 Portret Mariana Goi (ok. 1810)
 Portret Mariana Goi (ok. 1815)
 Portret Mariana Goi (1827)